Hayd ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hayd (1807–1865), bayerischer Bürgermeister
 Karl Hayd (1882–1945), österreichischer Maler und Grafiker

Hayd ist der Name folgender Orte:

 Hayd, historische Bezeichnung der Ortschaft Bor (Sadov), Gemeinde Sadov, Okres Karlovy Vary, Tschechien

Siehe auch:

 Haid, Heyd,  Heid
 Haidt, Heydt, Heidt
 Hyde, Hide, Haide
 Heide, Haiden
 Haydn (Begriffsklärung)